Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1979/80 стала испанская «Валенсия», обыгравшая в серии пенальти в финале клуб «Арсенал» (Лондон).
Это был единственный финал Кубка обладателей кубков УЕФА, дошедший до стадии послематчевых пенальти (хотя ранее дважды применялась переигровка). Кубок обладателей Кубков УЕФА стал третьим трофеем, который завоевала «Валенсия» (ранее она дважды завоёвывала Кубок ярмарок).

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1979-80 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1979 году
Футбол в Европе в 1980 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА